Koza ima više značenja:
Koza
 Koza (Pordenone)
 Koza (Verbano-Kuzio-Osola)